Leech kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Leech (udde), 
 Mount Leech, 

Robotskapade Antarktisförgreningar